Витебско-Оршанская операция ( (23 — 28 июня 1944) — стратегическая военная операция вооружённых сил СССР против немецких войск во время Великой Отечественной войны, проведённая в Восточной Белоруссии, с целью обрушения обороны правого фланга группы армий «Центр». Является составной частью Белорусской стратегической наступательной операции (операции «Багратион»).

Расстановка сил

СССР 
На Витебском и Оршанском направлении к началу июня располагались 4 советские армии 3-го Белорусского фронта: 5-я, 31-я, 39-я и 11-я гвардейская, которые были усилены частями развития наступления: 5-ой гвардейской танковой армией, 2-м гвардейским Тацинским танковым корпусом, а также конно-механизированной группой Осликовского. Севернее находились 6-я гвардейская и 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта, усиленные 1-м танковым корпусом.

 1-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии И. Х. Баграмян, начальник штаба генерал-полковник В. В. Курасов, член Военного совета генерал-лейтенант Д. С. Леонов)
 6-я гвардейская армия (командующий генерал-лейтенант И. М. Чистяков, начальник штаба гвардии генерал-майор В. А. Пеньковский, член Военного совета гвардии генерал-майор К. К. Абрамов)
 43-я армия (командующий генерал-лейтенант А. П. Белобородов, начальник штаба генерал-майор Ф. Ф. Масленников, член Военного совета генерал-майор С. И. Шабалов. Списочная численность на 01.06.1944 г. составляла 64 920 человек (при штатной — 108 575 человек).
 1-й танковый корпус (командир генерал-лейтенант танковых войск В. В. Бутков)
 3-я воздушная армия (командующий генерал-лейтенант авиации Н. Ф. Папивин, начальник штаба генерал-майор авиации Н. П. Дагаев). К началу операции имела в своем составе 1 094 самолета (бомбардировщиков — 73, штурмовиков — 368, истребителей — 403, разведчиков — 20, корректировщиков — 32, транспортных и связи — 198).
 3-й Белорусский фронт (командующий генерал армии И. Д. Черняховский, начальник штаба генерал-лейтенант генерал-полковник А. П. Покровский, член Военного совета генерал-лейтенант В. Е. Макаров)
 5-я армия (командующий генерал-лейтенант Н. И. Крылов)
 11-я гвардейская армия (командующий генерал-лейтенант К. Н. Галицкий)
 31-я армия (командующий генерал-лейтенант В. В. Глаголев, начальник штаба генерал-майор  М. И. Щедрин)
 39-я армия (командующий генерал-лейтенант И. И. Людников)
 5-я гвардейская танковая армия (командующий маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров)
 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус (командир гвардии генерал-майор бронетанковых войск А. С. Бурдейный)
 Конно-механизированная группа (командир гвардии генерал-майор Н. С. Осликовский)
 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус (командир генерал-лейтенант В. Т. Обухов)
 3-й гвардейский кавалерийский корпус (командир гвардии генерал-майор Н. С. Осликовский, начальник штаба полковник С. Т. Шмуйло)
 1-я воздушная армия (командующий генерал-лейтенант авиации М. М. Громов) на 23 июня имела 1 901 исправный боевой самолет (истребителей — 840, штурмовиков — 528, бомбардировщиков — 459, разведчиков — 54).
 соединения авиации дальнего действия

координировал действия 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов представитель Ставки ВГК маршал Советского Союза А. М. Василевский

Германия 
На витебском направлении на рубеже восточнее Полоцк, Богушевск (Богушевское) на фронте 150 км советским войскам противостояла 3-я немецкая танковая армия, а на оршанском и могилевском направлении в полосе Богушевск (иск.), Быхов на фронте 225 км — части 4-й немецкой армии.

 части группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Эрнст фон Буш)
 3-я танковая армия (командующий генерал-полковник Георг Рейнгардт). Численность личного состава 3-ей танковой армии на начало июня 1944 года составляла около 165 тыс. человек.
 6-й армейский корпус (командир генерал пехоты Георг Пфайффер, с 28.06.1944 — генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг)
 9-й армейский корпус (командир генерал пехоты Рольф Вютман)
 53-й армейский корпус (командир генерал пехоты Фридрих Голльвитцер)
 4-я армия (командующий генерал пехоты Курт фон Типпельскирх)
 27-й армейский корпус (командир генерал пехоты Пауль Фёлькерс)
 части 6-го воздушного флота (командующий генерал-полковник Ро́берт риттер фон Грейм). На середину июня 1944 года в 6-м воздушном флоте было всего 32 истребителя, 19 ночных истребителей, 312 бомбардировщиков, 48 ночных бомбардировщиков, 106 штурмовиков, 26 дальних и 67 ближних разведчиков, 44 транспортных самолета.
 части группы армий «Север» (командующий генерал-полковник Георг Линдеман)
 16-я армия (командующий генерал артиллерии Христиан Хансен)
 1-й армейский корпус (командир генерал пехоты Карл Хильперт)
 части 1-го воздушного флота (командующий генерал Курт Пфлюгбейл)

Планы сторон

СССР 
В рамках Белорусской наступательной операции войска 1-го Прибалтийского фронта были нацелены через Полоцк, Глубокое, Швенченис (Свенцяны) — на Шяуляй, отсекая немецкую группу армий «Север» от группы армий «Центр» и выходя на Балтику в районе Клайпеды; войска 3-го Белорусского фронта, после разгрома врага в районе Витебска и Орши и удара на Борисов, направлялись через Минск, Молодечно, Вильнюс, Каунас, Лиду и Гродно к границам Восточной Пруссии

На первом этапе Белорусской операции перед 1-м Прибалтийским и 3-м Белорусским фронтами ставилась задача по «разгрому витебской группировки, ввод в прорыв танковых и механизированных войск и развитие главного удара на запад с охватом своей левофланговой группировкой борисовско-минской группы немецких войск».

Директивами Ставки предусматривалось нанести два удара.

Один — силами 39-й и 5-й армий (3-го Белорусского фронта) «из района западнее Лиозно в общем направлении на Богушевск, Сенно», частью сил обходя Витебск с юго-запада во взаимодействии с левым крылом 1-го Прибалтийского фронта (6-я гвардейская и 43-я армии, которые наносили удар в общем направлении на Бешенковичи, Чашники). В результате должна была быть разгромлена витебская группировка врага и взят город Витебск.

 39-я армия силами 5-го гвардейского стрелкового корпуса наносила удар на участке Макарово — Языково в общем направлении Песочна, Плиссы, Гнездиловичи, должна была соединиться с войсками 1-го Прибалтийского фронта (43-я армия) в районе Островно и овладеть городом Витебск.
 5-я армия должна была нанести удар с участка Ефременки — Юльково в направлении на Богушевск. С выходом на реку Лучеса армия должна была обеспечить ввод в прорыв конно-механизированной группы Осликовского. Дальнейшая задача армии (совместно с конно-механизированной группой) — развивать наступление в направлении Сенно, Лукомоль и к десятому дню наступления главными силами выйти на реку Березина. Частью сил армия должна наступать на юг в направлении на Бабиновичи.
 6-я гвардейская армия должна была прорвать оборону противника на участке Волотовка — Новая Игуменщина (фронт прорыва 18 км) в общем направлении на Чашники, Лепель, Бешенковичи, обеспечить ввод в прорыв 1-го танкового корпуса в направлении на Бешенковичи.
 43-я армия должна была прорвать оборону противника на участке Новая Игуменщина — Тошник (фронт прорыва 7 км) в направлении на Шумилино, прорвав главную линию обороны противника, на второй день операции захватить плацдармы на южном берегу Западной Двины<ref , двигаясь в общем направлении на Бешенковичи, Чашники, своим левым флангом соединиться с частями 39-й армии 3-го Белорусского фронта в районе Островно — Гнездиловичи овладеть городом Витебск. Ближайшая задача заключалась в выходе на западную Двину и захвате плацдармов на ее левом берегу
 1-й танковый корпус имел задачу, войдя в прорыв с рубежа железной дороги Полоцк-Витебск на участке Мазурино — Шумилино, наступать в общем направлении на Залужье, Ловты, Бешенковичи и овладеть плацдармом на южном берегу реки Западная Двина в районе Бешенковичей. Часть сил корпуса выдвигалась в район Кмень, Чашники, чтобы не допустить к Витебску резервов врага.

Другой удар — силами 11-й гвардейской и 31-й армий (3-го Белорусского фронта), должен быть нанесён по оршанской группировке противника и далее вдоль минской автострады в общем направлении на Борисов. Частью сил этой группировки ударом с севера предполагалось овладеть городом Орша.

Подвижные войска фронта (конницу и танки) предлагалось использовать для развития успеха в общем направлении на Борисов «с задачей во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом разгромить борисовскую группировку противника и выйти на западный берег р. Березина в районе Борисова».

 11-я гвардейская армия силами 9 стрелковых дивизий должна была прорвать оборону противника в районе Остров Юрьев, Киреево (ширина участка — 8 км) двигаться вдоль автомагистрали Смоленск — Минск в направлении Толочин, Борисов с целью разгрома совместно с войсками 5-й и 31-й армий Оршанско-Богушевской группировки противника. К исходу третьих суток наступления армия должна была выйти на рубеж Яново — Молотаны — Ламачин. А к исходу 10-го дня — выйти на реку Березина в районе г. Борисова и севернее его.. При выходе армии на рубеж Забажница — Шалашино — Бахатово предполагалось ввести в прорыв 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус, а также обеспечить условия для ввода 5-й гвардейской танковой армии с 3 дня операции.
 31-я армия должна была силами 6 стрелковых дивизий, прорвав оборону противника на участке Киреево (иск.) — Загваздино (7 км), нанести удар по обоим берегам Днепра в направлении города Орши и далее наступать на Воронцевичи и Выдрицу. К исходу третьего дня планировалось овладеть Оршей. Дальнейшая задача наступление на Воронцевичи, Выдрица.
 5-я гвардейская танковая армия вводилась на южном или северном участке прорыва, там где откроется возможность для широкого маневра.

Германия 
Немецкое командование не ожидало серьезного наступления советских войск летом 1944 года на позиции ГА «Центр». Поэтому и планы проведения Витебско-Оршанской операции стали для командования группы армий неожиданностью. Фельдмаршал Буш при посещении штаба 3-й танковой армии 21 апреля 1944 года говорил: „В любом случае на основе событий этой зимы русское командование будет ставить очень масштабные цели на участках других групп армий“. С ним был согласен командующий 3-ей танковой армией генерал Рейнгард: „Наличие у русских намерения захватить Витебск атакой в полосе 3 ТА представляется командующему сомнительным“.

В составе ГА «Центр» в целом и 3-й танковой армии практически не было подвижных соединений. Немецкое командование планировало отражать все возможные атаки советских войск, опираясь на развитые оборонительные сооружения. Так, в полосе 27-го армейского корпуса 4-й армии, прикрывавшего оршанское направление, немецкая оборона простиралась на глубину 20-25 км, с 11-14 линиями траншей на нескольких рубежах обороны, с блиндажами и укрытиями, оборудованными артиллерийскими позициями для стрельбы прямой наводкой, 6-7 рядами колючей проволоки и сплошными минными полями.

Согласно приказу Гитлера от 8 марта 1944 года крупные города в полосе группы армий были объявлены «крепостями», в том числе Витебск (комендант — командир 53-го армейского корпуса генерал пехоты , силы прикрытия — 1 батальон, заполнение — 3 дивизии), Орша (комендант — полковник Ратолифф, силы прикрытия — 1 рота, заполнение — 2 дивизии). Командующие группы армий к эффективности «крепостей» для отражения наступления противника относились скептически. Так, Рейнгард предлагал в случае советского наступления оставить Витебск, вынудив таким образом противника нанести свой первый удар по пустому месту, а самим отойти и держать оборону на рубеже «Тигр». Но приказ фюрера остался в силе.

Общий ход операции 
Операция была проведена в период 23 — 28 июня 1944 года. Ей предшествовала разведка боем, которая началась 22 июня.

22 июня 
В полосе 1 Прибалтийского фронта разведка боем проводилась силами 10 стрелковых рот, усиленных танками, после небольшой артиллерийской подготовки.

Подразделения 22-го гвардейского стрелкового корпуса (6-я гвардейская армия) в течение дня прорвали главную полосу обороны немцев (для чего в бой были введены главные силы первого эшелона) и продвинулись на фронте 15 км на 5-7 км, оттеснив подразделения 252-й пехотной дивизии противника к утру 23 июня на линию Савченки-Морги-Плиговки.

Значительно меньшего успеха достигли подразделения 23-го гвардейского стрелкового корпуса (6-я гвардейская армия), которым удалось занять лишь первую траншею, а в дальнейшем пришлось отбивать контратаки противника.

1-му стрелковому корпусу (43-я армия), который начал атаку в 16 часов, удалось на 0,5-1,5 км вклиниться в оборону немцев. В ночь на 23 июня на участке корпуса были дополнительно введены главные силы полков первого эшелона, подразделения 5-й штурмовой и 28-й инженерно-саперных бригад. В результате была захвачена деревня Замошье, к утру подразделения корпуса вышли к деревне Гороватка. Продвижение на отдельных участках составило до 3,5 км.

60-й и 92-й стрелковые корпуса (43-я армия) в течение 22 июня успеха не имели и под давлением противника были вынуждены к концу дня вернуться на исходные позиции.

В полосе 3-го Белорусского фронта при проведении разведки боем наибольшего успеха добились передовые батальоны 65-го и 72-го стрелковых корпусов (5-я армия), которые захватили первые 2 траншеи в течение дня и вели бой в направлении Машкова. С целью наращивания успеха стрелковых подразделений командование ввело в бой 153-ю танковую бригаду и 954-й полк САУ. В результате подразделениям 5-й армии удалось захватить плацдармы на южном берегу реки Суходревка и в течение ночи переправить на них пехоту, танки и артиллерию. Противник был вынужден перебрасывать к месту прорыва свои резервы.

Подразделения 11-й и 31-й армии успеха не имели: наткнувшись на сильное сопротивление противника, они понесли значительные потери и к концу дня были отведены на исходные позиции.

В полосе 39-й армии 22 июня разведка боем по просьбе генерал-лейтенанта И. И. Людникова не проводилась, с целью не раскрывать планы наступления (положение войск противника было известно).

Проведенная разведка боем позволила на ряде направлений вклиниться в оборону противника и тем самым нарушить ее целостность, уточнить группировку сил противника, размещение его огневых средств, и тем самым внести последние корректировки в планы наступления.

23 июня 
На участке 1-го Прибалтийского фронта войска 22-го и 23-го гвардейских стрелковых корпусов 6-й гвардейской армии после артиллерийской подготовки при поддержке танков и САУ допрорвали главную полосу обороны противника на участке Савченки-Новая Игуменщина (20 км) и к 21:00 23 июня вышли на рубеж Савченки — Гребенец — Ровенец — Спасское — Мамонькина — Сковородин — Мазурино — Вербали — Жимакино, продвинувшись за день на 12-16 км. Были освобождены 96 населенных пунктов, в том числе сильные узлы сопротивления противника: Крицкое, Залужье, Сиротино, Добрино.

Войска 1-го и 60 стрелкового корпусов 43-й армии после артиллерийской подготовки прорвали оборону противника на участке Новая Игуменщина-Ужмекино (16 км по фронту), овладели в течение дня узлами сопротивления Шумилино и станция Сиротино и к 21-00 вышли на рубеж Добея — Плющевка — Пущевые — Кузьмино — Ужмекино (продвижение вперед до 16 км).

Удар 1-го Прибалтийского фронта пришелся на стык групп армий «Север» и «Центр» и был неожиданным для противника: «Особенно неприятным было наступление северо-западнее Витебска, так как оно в отличие от ударов на остальном фронте явилось полной неожиданностью».

Глубокий прорыв войск 1-го Прибалтийского фронта заставил противника начать быстрый отвод частей 9-го армейского корпуса на рубеж Западной Двины, а частей 53-го армейского корпуса — на южные и западные окраины Витебска.

Несмотря на быстрое продвижение стрелковых подразделений, ввод в прорыв 1-го танкового корпуса не состоялся из-за его медленного выдвижения (в том числе вследствие плохого состояния дорог после прошедших дождей); командование 1-го Прибалтийского фронта решило ввести корпус после захвата плацдарма на Западной Двине.

Авиация фронта произвела 764 самолето-вылета. Авиация противника совершила 14 самолето-пролетов.

39-я армия 3-го Белорусского фронта перешла в наступление на участке Перевоз — Романово: три стрелковые дивизии 5-го гвардейского стрелкового корпуса после артиллерийской подготовки и ударов авиации в 6:00 прорвали оборону противника на участке Перевоз — Кузьменцы (6 км), форсировали реку Лучеса, с ходу заняв 3 переправы (к 12-00), и к 13-00 перерезали железную дорогу Витебск — Орша у станции Замостье. Части 84-го стрелкового корпуса 39-й армии в течение дня вклинились в главную полосу обороны противника, наибольший успех был достигнут частями 158-й стрелковой дивизии, захватившими нп Бабиновичи. К концу дня армия вышла на рубеж Тишково — Ляденки, а передовыми частями в район Шелки (продвижение за день до 13 км).
 
5-я армия прорвала оборону противника на участке Заречье — Шельмино. Подразделения 72-го стрелкового корпуса форсировали реку Лучеса и захватили плацдармы в районе деревень Ковали, Заречье и Савченки (где были разгромлены подразделения 299-й пехотной дивизии и захвачен железнодорожный мост и тем самым перерезана железная дорога Витебск — Орша). Подразделения 65-го стрелкового корпуса после тяжелых боев во второй половине 23 июня захватили плацдармы на реке Лучеса в районе Рудаков, Калиновичей. Командование 3-й немецкой танковой армии пыталось сбросить советские войска с плацдармов на реке Лучеса, введя в бой части 14-й пехотной дивизии, поддержанные штурмовыми орудиями, однако все атаки были отбиты. В результате части 5-й армии продвинулась вперед на 10 км и к концу дня вышли на рубеж Савченки — Владыковщина — Гряда — Николаево — Пущеёво — Понизовье — Рудаки — Большие Калиновичи — Новый Стан — Бостон, расширив фронт прорыва до 26 км. Оборонявшиеся части 6-го немецкого армейского корпуса начали отход, пытаясь закрепиться на следующем рубеже обороны. В этих условиях командование 3-м Белорусским фронтом приняло решение продолжать наступление ночью, чтобы сорвать планы противника, а для развития успеха ввести конно-механизированную группу генерала Осликовского (из-за плохого состояния дорог части КМГ прибыли в район сосредоточения только к 7:00 24 июня).

11-я гвардейская армия прорывала оборону противника на участке озеро Зеленское — Киреево. Части 36-го гвардейского стрелкового и 8-го стрелкового корпусов после артиллерийской подготовки и ударов авиации при поддержке танков и САУ перешли в наступление и захватили первую траншею противника, был захвачен и поселок Киреево, однако из-за усилившегося сопротивления 78-й пехотной дивизии дальнейшее продвижение советских войск на этом участке было приостановлено. А вот на правом фланге 11-я гвардейской армии части 16-го гвардейского корпуса и приданного ему 155-го укрепленного района успешно прорвали оборону в лесисто-болотистой местности и к 10-00 захватили Остров Юрьев. Несмотря на многочисленные контратаки противника, наступление на правом фланге армии успешно развивалось (для развития успеха в течение дня на этом участке была введена в бой 1-я гвардейская Московская стрелковая дивизия, части которой к исходу дня захватили плацдарм на реке Выдрейка, 5-я гвардейская Городокская стрелковая дивизия, которая вела бой за нп Выдрица, а также 11-я гвардейская Городокская стрелковая дивизия, которая получила задачу разгромить противника южнее Бабиновичей). 11-я гвардейская армия к исходу дня вела бой на рубеже Зеленуха — Болтуны — Посёлок № 10-лес юго-восточнее нп Полипки — восточная окраина нп Брюховские — Шибаны — восточнее нп Заволны — Киреёво (продвижение за день составило от 2 до 8 км).

31-я армия вклинилась в оборону противника на глубину до 3 км к концу дня вела бой на рубеже лес 2 км юго-западнее нп Киреёво — восточнее нп Бурое Село-восточнее Загваздино.

Авиация фронта произвела 877 самолето-вылетов (из них 105 — ночью). Авиация противника совершила 36 самолето-пролетов.

 Результаты операции 
В результате операции были освобождены районные центры Витебской области Шумилино (23 июня), Бешенковичи, Богушевск, Сенно (25 июня), Толочин (26 июня), Орша, Чашники (27 июня), Лепель (28 июня).

 Награды и память 
За успехи и героизм в ходе Витебской операции Блохин Фёдор Тимофеевич, Борисов Николай Борисович, Беспятов Алексей Иванович, Смирнов Юрий Васильевич и Бородулин Сергей Дмитриевич удостоены звания Героя Советского Союза. Возле въезда на мост, спасённый старшим сержантом Блохиным, установлена мемориальная доска с надписью, увековечивающей его подвиг. Ф. Т. Блохин является Почётным гражданином г. Витебска.

За прорыв Витебского укрепрайона и освобождение Витебска в соответствии с приказами ВГК от 2 и 10 июля 1944 года наименование «Витебских» получили 62 соединения и части 39-й, 43-й и 1-й воздушной армий 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов.

За стойкость в ходе обороны города Орша в соответствии с Приказом подразделения №: 65/н от: 05.08.1944 , Изданного: 36 гв. ск / Награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени командир расчёта крупнокалиберного пулемёта гвардии ефрейтор Бегенов Мейірман (Меерман) Мерзабекович.

 Памятные медали 
 20 лет со дня освобождения г. Витебска. (1964, А. Ф. Ковалёв, В. А. Митричев, Витебский часовой завод);
 25 лет со дня освобождения г. Витебска. (1969, А. Е. Хаткевич, Витебский завод электроизмерительных приборов);
 25 лет со дня освобождения г. Витебска от немецко-фашистских захватчиков. (1969, Г. Ф. Кликушкин, Фабрика культтоваров);
 30 лет со дня освобождения г. Витебска от немецко-фашистских захватчиков. (1974, С. Н. Компаниченко, Витебский завод электроизмерительных приборов)

 Примечания 

 Источники 
 Использованы материалы из архивов Министерства Обороны СССР. Литература 
 
 Беларусь: Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал.: Б. І. Сачанка і інш. — Мн.: БелЭн, 1995—800 с. — 5000 экз. — ISBN 985-11-0026-9
 Баграмян И. Х.'' Наступление войск 1-го Прибалтийского фронта в Белорусской операции. // Военно-исторический журнал. — 1961. — № 4. — С.12-27.; № 5. — С.15-31.

Ссылки 
 Витебско-Оршанская наступательная операция (22 — 28 июня 1944 г.) на сайте Минобороны России
 Мост Блохина

Сражения по алфавиту
Белорусская операция (1944)
Операции в Великой Отечественной войне
Сражения Германии
Июнь 1944 года
XX век в Витебской области
История Витебска
1944 год в Белоруссии
Конфликты 1944 года
Витебско-Оршанская операция